Josep Grases i Gralla (Reus 1655 - 1734), comerciant i ciutadà honrat.
 Josep Grases i Ribes (Reus 1708 - 1778), advocat.
 Josep Grases i Riera (Barcelona, 1850 - Madrid 1919), arquitecte català.
 Josep Grases Sabater (Reus segles XVIII - XIX), jurista i polític.
 Josep Grases Saqui (Reus, segles XVIII - XIX)), militar català.